L'équipe d'Allemagne féminine de football participe à la Coupe du monde de 2019 organisée en France du  au .

Qualification

Préparation

Maillot

Matchs de préparation

Joueuses et encadrement technique

Compétition

Format et tirage au sort 

Les 24 équipes qualifiées pour la Coupe du monde sont réparties en quatre chapeaux de six équipes. Lors du tirage au sort, six groupes de quatre équipes sont formés, les quatre équipes de chaque groupe provenant chacune d'un chapeau différent. Celles-ci s'affrontent une fois chacune : à la fin des trois journées, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisième de groupe.

L'Allemagne est placée dans le chapeau 1.

Le tirage donne alors pour adversaires le Espagne, la Chine et la Afrique du Sud.

Premier tour - Groupe B 

|}

Allemagne - Chine

Allemagne - Espagne

Afrique du Sud - Allemagne

Phase à élimination directe

Huitième de finale : Allemagne - Nigeria

Quart de finale : Allemagne - Suède

Temps de jeu des joueuses

Aspects socio-économiques

Audiences télévisuelles

Annexes

Notes

Autres références 

2019
Football en Allemagne en 2019
Coupe du monde féminine de football 2019
Équipe d'Allemagne féminine de football